Дурангито има више значења:

 Дурангито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дурангито (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Дурангито (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику